Гурины () — деревня в Криничном сельсовете Мозырского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 10 км на юг от Мозыря, 9 км от железнодорожной станции Козенки (на линии Калинковичи — Овруч), 143 км от Гомеля.

Гидрография 
На реке Припять (приток реки Днепр).

Заказник 
На север от деревни расположена территория заказника «Мозырские Яры».

Транспортная сеть 
Транспортные связи по просёлочной, затем по автодорогам, которые отходят от Мозыря. Планировка состоит из почти прямолинейной, близкой к широтной ориентации улицы, которая на западе раздваивается. На юге и востоке обособленные участки застройки. Строения преимущественно деревянные, усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна с начала XIX века как село в Мозырском уезде Минской губернии. Обозначена на карте Минского воеводства того времени. После 2-го раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1862 году построена деревянная церковь святого Василия Великого. В 1885 году пристань на Припяти. Согласно переписи 1897 года в Михалковской волости Мозырского уезда Минской губернии.

В бывшем поместье Седельники в 1924 году создано коллективное хозяйство «Вперёд». В 1925 году в Бибиковском сельсовете Мозырского района Мозырского округа . В 1929 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 21 житель погиб на фронте. В 1962 году к деревне присоединена деревня Седельники (известна по материалам метрики короля Сигизмунда II Августа с 1568года). В строении школы в 1976 году открыта Мозырская картинная галерея — филиал Белорусского государственного художественного музея. Центр экспериментальной базы «Криничная». Действуют клуб, библиотека, районная картинная галерея. В деревне расположено государственное предприятие "Совхоз-комбинат "Заря".

Население

Численность 
 2004 год — 129 хозяйств, 236 жителей.

Динамика 
 1885 год — 22 двора, 176 жителей.
 1897 год — 38 дворов, 245 жителей (согласно переписи).
 1925 год — 57 дворов.
 2004 год — 129 хозяйств, 236 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Мозырского района